Појам Елеонора од Португалије може да се односи на:

 Елеонора од Португалије (царица Светог римског царства)
 Елеонора од Португалије (краљица Данске)
 Елеонора од Португалије (краљица Арагона)